Moriuchi ist der Familienname folgender Personen:

 Toshio Moriuchi (geb. 1936), japanischer Schriftsteller
 Toshiyuki Moriuchi (geb. 1970), japanischer Shogispieler